Мочеточники — парный орган мочевой системы человека.

Характеристики 

 Правый и левый мочеточники
 Представляют собой протоки длиной от 27 до 30 см, диаметром от 5 до 7 мм
 Прощупать через живот невозможно
 Внешняя стенка с мышечным слоем
 Внутренняя сторона выстлана слизистой оболочкой (переходный эпителий)
 Начинаются у почечных лоханок, проходят в забрюшинном пространстве по бокам от позвоночного столба, пересекая примерно посередине поперечные отростки поясничных позвонков, опускаются в полость таза, идут по задненижней поверхности мочевого пузыря и, проходя через стенку, открываются устьями в его полость.
 Основная функция — проведение мочи от почек к мочевому пузырю
 Проведение мочи осуществляется за счет непроизвольных перистальтических (ритмичных волнообразных) сокращений мышечной оболочки стенок мочеточников.
 Каждые 15 — 20 секунд поочередно из мочеточников моча поступает в полость мочевого пузыря порциями.
 Мочеточники имеют механизмы, препятствующие обратному забросу (рефлюксу) мочи из полости мочевого пузыря при повышении внутрипузырного давления (в т.ч. при сокращении мочевого пузыря во время мочеиспускания).
 У обоих мочеточников по 3 физиологических сужения, находящихся:
 в месте отхождения от почечной лоханки 
 на границе средней и нижней их трети в месте пересечения с подвздошными сосудами
 в месте прохождения внутри стенки мочевого пузыря

Заболевания мочеточников 

 Камни мочеточников
 Стриктуры мочеточников
 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
 Уретероцеле
 Опухоль мочеточника

Ссылки 
 Андрос
 Камни мочеточников

Мочевыделительная система